Хон:

 Хон — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Персоналии 
 Хон, Аннетте (род. 1966) — немецкая гребчиха.
 Хон, Герман (1897—1968) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант.
 Хон, Голди (род. 1945) — американская актриса, продюсер, режиссёр.
 Хон Ён Чо — северокорейский футболист, нападающий. Капитан национальной сборной КНДР
 Хон Ён Чу Павел (1799—1840) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Хон Ёнъхо, Франциск — католический епископ Пхеньяна.
 Хон Джин (1877—1946) — один из лидеров корейского освободительного движения.
 Хон Джон Хо — южнокорейский футболист, защитник клуба «Аугсбург» и сборной Южной Кореи.
 Хон Док Ён — южнокорейский футболист, вратарь, участник Олимпийских игр 1948 года.
 Хон Мён Бо — корейский футболист.
 Хон Пён Чу Пётр — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Хон Сан Су (род. 1960) — южнокорейский кинорежиссёр и сценарист.
 Хон Сон Нам (1929—2009) — северокорейский политический деятель, председатель Административного Совета КНДР (1997—2003).
 Хон Сон Сик — корейский боксёр лёгкой весовой категории, выступал за сборную Южной Кореи в начале 1990-х годов.
 Хон Сун Ян (1937—2014) — министр иностранных дел Республики Корея (1998—2000).
 Хон Тай-Фай, Савио — гонконгский прелат и куриальный сановник, салезианец.
 Хон, Уве (род. 1962) — восточногерманский легкоатлет, метатель копья.
 Хон Ун Чжон — северокорейская гимнастка. Олимпийская чемпионка игр 2008 года.

См. также 
 Хон Гильдон
 Хон-Ацуги (станция)
 Хон-Комагомэ (станция)
 Хон-Кугэнума (станция)